Kiila ist der Name von

 Kiila (Künstlergruppe), finnische Künstler- und Schriftstellergruppe
 Kiila (Band), finnische Band
 Kiila_(Apulanta), Album der Gruppe Apulanta
 Kiila (Vantaa), finnische Ortschaft
 Kiila (Kemiönsaari), finnische Ortschaft
 Vuoden Kiila, finnischer (Literatur?)preis